50 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 28 lipca, a finał 29 lipca. Wszystkie etapy konkurencji miały miejsce w Palau Sant Jordi w Barcelonie.

W tej konkurencji wzięło udział 78 zawodników (80 zgłoszonych) z 71 krajów.

Złoty medal zdobył Brazylijczyk César Cielo. Drugie miejsce zajął Eugene Godsoe ze Stanów Zjednoczonych. Brązowy medal wywalczył Frédérick Bousquet reprezentujący Francję.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 11:05.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, AS - rekord Azji, NR – rekord kraju, DNS - nie startował

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:37.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Finał 
Finał odbył się o 18:47.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013